106-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 106-я стрелковая дивизия (1-го формирования) сформирована в 1940 году.
 106-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована в 1941 году.
 106-я стрелковая дивизия (3-го формирования) сформирована в 1942 году.